Tierra Amarilla (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Tierra Amarilla (Atacama), een gemeente in de Chileense regio Atacama